Hengstbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Hengstbach (Oberkirch), Zinken der Stadt Oberkirch im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Hengstbach (Zweibrücken), Ortsteil von Mittelbach-Hengstbach, Ortsbezirk in Zweibrücken, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Hengstbach (Brucherbach), linker Zufluss des Brucherbachs (zur Blies) an der Bliesgersweiler Mühle, Gemeinde Kleinblittersdorf, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Hengstbach (Eine), rechter Zufluss der Eine vor Welbsleben, Stadt Arnstein, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Hengstbach (Felsalb), linker Zufluss der Felsalb oder Felsalbe vor Walshausen, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Hengstbach (Halbammer), rechter Zufluss der Halbammer im Unterammergauer Forst, Gemeinde Saulgrub, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Hengstbach (Ilm) oder Hengstgraben, linker Zufluss der Ilm nach Hetschburg, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Hengstbach (Kehrgraben), rechter Oberlauf des Kehrgrabens (zum Kraichbach) bis nahe Bruchhöfe, Gemeindeteil Mingolsheim, Bad Schönborn, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg; umgeben vom Naturschutzgebiet Malscher Aue
 Hengstbach (Kleine Kinzig), rechter Zufluss der Kleinen Kinzig oder Reinerzau in Reinerzau, Stadt Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Hengstbach (Siernitz), rechter Zufluss der Siernitz (zur Schwarza) in Puchberg am Schneeberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Hengstbach (Traunbach), rechter Zufluss des Traunbachs bei Neubrücke, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Hengstbach (Ödsbach), rechter Zufluss des Ödsbachs (zur Rench) auf der Gemarkung von Ödsbach, Stadt Oberkirch, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Hengstbach (Schondra), rechter Zufluss der Schondra vor der Papiermühle von Gräfendorf, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Hengstbach, anderer Name des Gundbachs, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Schwarzbach bis zum Jagdschloss Mönchsbruch, Stadt Mörfelden-Walldorf, Kreis Groß-Gerau, Hessen
 Hengstbach (Weidenbach), linker Zufluss des hier noch Brettach genannten Weidenbachs (versickert gewöhnlich nach Wallhausen, sonst indirekt zur Brettach, zur Jagst) nach Hengstfeld, Gemeinde Wallhausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hengsbach